était un zaibatsu financier formé autour de la  fondée en 1876 par Yasuda Zenjirō.

La banque Yasuda est devenue  en 1948, puis Mizuho Corporate Bank à la suite de sa fusion avec les banques Dai-Ichi Kangyo et Nippon Kōgyō pour former le Mizuho Financial Group.

Banque ayant son siège au Japon